

Patronymie
 John Cleland (1709-1789) est un écrivain britannique de contes érotiques.
 John Cleland (née 1952) est un pilote de course automobile britannique.